Ivan Prpić (politolog)
 Ivan Prpić (liječnik), hrvatski liječnik i akademik
 Ivan Prpić (general), (1887. – 1967.), general Domobranstva u NDH